

Алмалик — село, Талгарський район, Алматинська область

Алмалик — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан

Алмалик — місто, Ташкентська область